Новосе́льское () — село в Атбасарском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Новосельское» со статусом сельского округа (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы). 

 Код КАТО — 113849100.
 Код КАТО АТЕ — 113849000.

География 
Село расположено на берегу реки Жыланды, в северной части района, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к северу от административного центра района — города Атбасар.

Абсолютная высота — 299 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,6°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,1°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 415 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: село Шуйское — на севере.

Западнее села проходит проселочная дорога «Чашке — Атбасар».

История 
В 1989 году село являлось административном центром Новосельского сельсовета (сёла Новосельское, Людмиловка, Пролетарка, станция Новосельская).

В периоде 1991—1998 годов:
 сельсовет был преобразован в сельский округ в соответствии реформами административно-территориального устройства Республики Казахстан;
 станция Новосельская (на 1989 год — 5 чел.) была включена в состав села Новосельское.

Совместным решением Акмолинского областного маслихата и акимата Акмолинской области от 7 декабря 2005 года № ЗС-16-13 «О внесении изменений в административно-территориальное устройство области по Енбекшильдерскому, Сандыктаускому, Шортандинскому, Атбасарскому районам» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 4 января 2006 года № 3170):
 село Людмиловка было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных.

Постановлением акимата Акмолинской области от 10 декабря 2009 года № а-13-532 и решением Акмолинского областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 4С-19-5 «Об упразднении и преобразовании некоторых населенных пунктов и сельских округов Акмолинской области по Аккольскому, Аршалынскому, Астраханскому, Атбасарскому, Енбекшильдерскому, Зерендинскому, Есильскому, Целиноградскому, Шортандинскому районам» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 20 января 2010 года № 3344):
 село Пролетарка было отнесено в категорию иных поселений и включено в состав села Новосельское.

В связи с этим, согласно закону Республики Казахстан касаемо административно-территориального устройства, Новосельский сельский округ был преобразован (упразднён) и переведён в категорию села Новосельское с образованием отдельного административно-территориального образования (сельского акимата) «Село Новосельское» на базе Новосельского сельского округа соответственно.

Население 
В 1989 году население села составляло 1598 человек (из них русские — 37 %, немцы — 27 %, украинцы — 20 %).

В 1999 году население села составляло 1345 человек (622 мужчины и 723 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1079 человек (527 мужчин и 552 женщины).

Улицы 
 ул. Достык,
 ул. Бирлик,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Коктем,
 ул. Сарыарка,
 ул. Акбулак,
 ул. Саябак,
 ул. Байтерек,
 ул. Мадениет,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Женис,
 ул. Жайлау

Примечания 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Атбасарского района